22. Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 14–18 września 2016 roku we francuskim Plumelec. Po raz pierwszy w historii poza wyścigami juniorów oraz orlików (do lat 23) rozegrano również zawody elity.

Początkowo planowano, iż mistrzostwa odbędą się w Nicei, jednak ze względu na zamach terrorystyczny przeprowadzony w tym mieście 14 lipca 2016 roku zdecydowano o rezygnacji z organizowania zawodów w tym regionie ze względu na brak możliwości zagwarantowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2016 w kolarstwie
2016 we Francji
2016
Kolarstwo we Francji